Montaud kan avse:

 Montaud, Hérault – fransk kommun i departementet Hérault
 Montaud, Isère – fransk kommun i departementet Isère
 Montaud, Saint-Étienne – en stadsdel i den franska kommunen Saint-Étienne